Dit is een stamboom van de Griekse goden en godinnen. 

 stamboom